«Кто сказал, что мы плохо жили?..» — второй студийный альбом группы «Любэ», вышедший в 1992 году.

История создания 
Солист группы Любэ, Николай Расторгуев в интервью «Российской газете», поделился впечатлениями из общей советской молодости музыкантов, которые вдохновили и подтолкнули их к записи альбома «Кто сказал, что мы плохо жили?..»:

Музыкальная критика 
Интернет-обозрение TUT.BY пишет, что выпуском второго альбома группа подтвердила свой звёздный статус и целая обойма песен вновь стали хитами. Сам альбом в рецензии назван «блестящим».

Музыкальный обозреватель газеты «Коммерсантъ» Борис Барабанов в своей рецензии охарактеризовал альбом «Кто сказал, что мы плохо жили!» как предисловие к разгоревшейся ближе к концу десятилетия и всячески поддержанной начальством ностальгии по всему советскому. Реплика «Отдавай-ка землицу Алясочку!» из песни «Не валяй дурака, Америка!» того же периода — прообраз будущих посланий пламенных антиамериканистов. Мягко, но регулярно звучащая по радио фраза «„Кати нэт!“ — ответит грузин» («Улочки московские») работает лучше, чем любые вопли шовинистов.
Согласно Светлане Лисиной из авторского коллектива «Новейшей истории отечественного кино», с выходом альбома, интеллигенция поначалу воспримет группу и её успех как ярчайшее проявление люмпенизации и грядущей милитаризации общества, однако бесспорный (не столько музыкальный, сколько харизматический и артистический) дар Расторгуева, в котором причудливо сочетаются трагизм и ирония, заставит забыть об этих подозрениях. Для Матвиенко же «Любэ» станет первым успешным проектом его продюсерского центра, который откроется в 1992 году.

Список композиций 

Переиздания:

1. Первое издание альбома 1992 года: отличается оформлением и дизайном обложки.

2. Переиздание 1996 года: отличается обновлённым дизайном обложки, наличием буклета с текстами песен, внесены изменения в состав группы.

3. Юбилейное издание выпущенное в 2002 году к 10-летию группы. В альбом добавлены Bonus-tracks live:

4. Юбилейное издание, выпущенное к 25-летию группы. В отличие от оригинального альбома отсутствует трек № 11 «No more barricades». Издание выпущено на LP-носителях (винил) в 2014 г., а также на CD в 2015 г.

Участники записи

Любэ 
 Николай Расторгуев — вокал
 Вячеслав Терешонок — гитара
 Сергей Башлыков — бас-гитара
 Виталий Локтев — клавишные
 Александр Ерохин — ударные

Дополнительные музыканты 
 Игорь Матвиенко — клавишные, аранжировка, программирование
 Алексей Хохлов — гитара
 Наталья Лапина — вокал в песне «Ёлки-палки»
 Анатолий Кулешов — хормейстер, тенор
 Евгений Насибулин — баритон
 Олег Зенин, Алексей Тарасов — бас

Производство 
 Игорь Матвиенко — композитор, художественный руководитель
 А. Шаганов, М. Андреев, Л. Дербенёв, В. Баранов, Т. Маролда — авторы стихов
 И. Евдокимов, С. Рылеев (Студия Московского Дворца Молодёжи, запись: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11) — звукорежиссёры
 О. Сальхов (Студия SNC, запись: 3, 4, 5, 8) — звукорежиссёр
 Christoph Stickel, MSM (Mastering Studio Munchen) — мастеринг
 А. Фадеев, Е. Военский — фотографии (также были использованы исторические фотографии 20-30-х гг.)
 Д. Перышков (DirectDesign) — дизайн обложки
 В. Кондырь — исполнительный директор
 О. Головко — директор группы

Примечания

Ссылки 
 Группа «Любэ»

Альбомы 1992 года
Альбомы группы «Любэ»